Antonio Tarantino – chitarrista italiano
 Antonio Tarantino – drammaturgo e pittore italiano